Mune steht für:

 Mune (Heiligtum), ehemaliges Nationalheiligtum des Kanem-Reiches am Tschadsee
 Mune (Schwert), Bezeichnung für den Klingenrücken japanischer Klingen
 Munes, fiktives Volk von Holzmenschen im Roman The Clan of Munes von Frederick Judd Waugh
 Mune (Animationsfilm), französischer Animationsfilm (2014) von Alexandre Heboyan und Benoît Philippon

Mune ist der Familienname folgender Personen:
 Diego Mune, argentinischer Gitarrist und Komponist von Filmmusik
 Ian Mune (* 1941), neuseeländischer Schauspieler und Regisseur